Вседържител или Христос Вседържител може да се отнася за:
 Христос Вседържител (Бер)
 Христос Вседържител (Балджа)
 Христос Вседържител (Метеора)